Серия B 1931/1932 () — 3-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 20 сентября 1931 года и закончился 12 июня 1932 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1931/32 на legaserieb.it
 Серия B 1931/32 на rsssf.com

1931/1932
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1931 году
Спорт в Италии в 1932 году